Табакова може да се отнася за:
 Весела Табакова (1943 – 2013), българска журналистка
 Добринка Табакова (р. 1980), българска композиторка
 Гина Табакова, пианистка
 Цветана Табакова (1905 – 1936), българска певица

Вижте също 
 Табаков